Cecilia Giannetti (Rio de Janeiro, 1979) é uma escritora brasileira.

Formada em Comunicação Social pela UFRJ em 2003, trabalhou como colunista para jornais cariocas como o O Globo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e a Tribuna da Imprensa. Também publicou crônicas no Correio Popular de Campinas.

Depois de publicar contos em coletâneas de novos autores e nas revistas Ácaro e Jovem Pan, estreou como romancista em 2007, com Lugares que Não Conheço, Pessoas que Nunca Vi (Editora Agir). Naquele mesmo ano, participou dos debates da Festa Literária Internacional de Paraty e estreou sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

Foi editora do Portal Literal entre 2007 e 2009. Também já atuou como cantora, com as bandas Casino e Starving Bluesman Quartet.

Escreveu, entre outubro de 2012 e junho de 2013, uma coluna diária no Jornal Destak .

Atualmente, desenvolve roteiros para TV e prepara um novo livro.

Obras publicadas

Romance
Lugares que Não Conheço, Pessoas que Nunca Vi (Agir)

Participações em antologias
Prosas Cariocas (Casa da Palavra, 2004)
Dentro de um Livro (Casa da palavra)
Rio Literário (Casa da Palavra)
30 mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira (Record)
Paralelos - 17 Contos da Nova Literatura Brasileira (Agir)
O Brasil não existe: ficções e canções (Publifolha, 2010)
Latino Americana - Il Brasile per le Strade (Azimut)
Lusofônica (La Nuova Frontiera)
Popcorn unter Zuckerhut (Wagenbach, Alemanha 2013)
Wenn der Hahn Kräht (EditionFunf, Alemanha 2013)
Wirsind Bereit (Verlag, Alemanha 2013)
Rio de Janeiro, Eine Literarische Einladung (Wagenbach, Alemanha 2013)
O Meu Lugar (Mórula Editorial, 2015)
Heróis Urbanos (Rocco, 2016)

Televisão
Afinal, o Que Querem as Mulheres? (Globo, 2011) - co-autora
Sete Vidas (Globo, 2015) - colaboradora

Ligações externas
http://ceciliagiannetti.com Site da escritora

Escritores contemporâneos do Brasil
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Mulheres romancistas do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Tradutores do Brasil
Colunistas da Folha de S.Paulo